I Love Tits är en amerikansk pornografisk film från 2003, regisserad av Robby D. och Ralph Parfait.

Rollista
Scotti Andrews
Dizzy Blonde
Cheli Deniro
Jessica Jewel
Joel Lawrence
Pat Myne

Referenser

Webbkällor

Filmer 2003
Amerikanska pornografiska filmer
Engelskspråkiga filmer